Le nom de Geai désigne plusieurs espèces d'oiseaux, notamment :
Coucou geai — Clamator glandarius (Linnaeus, 1758).
 Geai des chênes — Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758).
 Geai de Steller — Cyanocitta stelleri (J. F. Gmelin, 1788).
 Geai bleu – Cyanocitta cristata (Linnaeus, 1758).
 Geai vert – Cyanocorax yncas (Boddaert, 1783).
 Geai buissonnier - Aphelocoma californica
 Le "geai moqueur" est un animal fictif de la série de films Hunger Games

Le terme geai dérive probablement du bas latin . Ce terme alors désignait populairement un individu.

Le geai « cajole ». Quand il pousse un cri, il cajacte, cacarde, frigulote ou jase. Le nom de genre du Geai des chênes est , ce qui signifie « bavard ».

Le nom de Geai désigne également le titre d'un roman de Christian Bobin publié en 1998.
Cet oiseau est à l'origine d'un dicton printanier :

Les geais de la CINFO 
 Geai à ailes blanches – Platysmurus leucopterus
 Geai à calotte azur – Cyanocorax heilprini
 Geai à collier – Cyanolyca armillata
 Geai à dos violet – Cyanocorax beecheii
 Geai à face blanche – Calocitta formosa
 Geai à face noire – Calocitta colliei
 Geai à gorge argentée – Cyanolyca argentigula
 Geai à gorge blanche – Aphelocoma coerulescens
 Geai à gorge noire – Cyanolyca pumilo
 Geai à moustaches – Cyanocorax mystacalis
 Geai à nuque blanche – Cyanocorax cyanopogon
 Geai à plumet – Cyanocorax cristatellus
 Geai à poitrine noire – Cyanocorax affinis
 Geai acahé – Cyanocorax chrysops
 Geai azuré – Cyanocorax caeruleus
 Geai bigarré – Cyanocorax luxuosus
 Geai bleu-noir – Cyanocorax cyanomelas
 Geai bleu – Cyanocitta cristata
 Geai buissonnier – Aphelocoma californica
 Geai couronné – Cyanolyca cucullata
 Geai de Cayenne – Cyanocorax cayanus
 Geai de Lidth – Garrulus lidthi
 Geai de San Blas – Cyanocorax sanblasianus
 Geai de Santa Cruz – Aphelocoma insularis
 Geai de Steller – Cyanocitta stelleri
 Geai des chênes – Garrulus glandarius
 Geai des pinèdes – Gymnorhinus cyanocephalus
 Geai des volcans – Aphelocoma ultramarina
 Geai du Yucatan – Cyanocorax yucatanicus
 Geai enfumé – Cyanocorax morio
 Geai houppé – Cyanocorax melanocyaneus
 Geai indigo – Cyanolyca viridicyanus
 Geai lancéolé – Garrulus lanceolatus
 Geai longup – Platylophus galericulatus
 Geai masqué – Cyanolyca mirabilis
 Geai nain – Cyanolyca nana
 Geai panaché – Cyanocorax dickeyi
 Geai superbe – Cyanolyca pulchra
 Geai turquoise – Cyanolyca turcosa
 Geai unicolore – Aphelocoma unicolor
 Geai vert – Cyanocorax yncas
 Geai violacé – Cyanocorax violaceus

Annexes

Articles connexes
 Les Mésangeais
 , geai en anglais

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Nom d'oiseau ambigu